

Persone
 Antonio Lolli (1725 circa–1802) – violinista e compositore italiano
 Claudio Lolli (1950-2018) – cantautore, poeta e scrittore italiano
 Emanuele Lolli (1819-1905) – politico italiano
 Franco Lolli (1910-1966) – scenografo italiano
 Gabriele Lolli (1942) – matematico e logico italiano
 Giambattista Lolli (1698-1769) – scacchista italiano
 Giovanni Lolli (1950) – politico italiano
 Giovanni Battista Angelo Agostino Lolli (1622 circa–1702) – attore teatrale italiano
 Glauco Lolli Ghetti (1921-2006) – armatore e dirigente sportivo italiano
 Massimo Lolli (1960) – scrittore italiano
 Nino Lolli (1905-1965) – calciatore e politico italiano
 Stefano Lolli (1665 circa–post 1714) – architetto italiano

Altro
 Claudio Lolli – album di Claudio Lolli
 Stadio Libero Lolli – impianto sportivo di Mirandola, provincia di Modena
 Stazione di Palermo Lolli – stazione ferroviaria dismessa di Palermo
 Stazione di Lolli – stazione ferroviaria di Palermo